Heynert bezeichnet:

 Johann Friedrich Heynert (1857–1888), deutscher Bildhauer
 Horst Heynert, deutscher Bioniker
 Josef Heynert (* 1976), deutscher Schauspieler